Fotografie – immagini ottenute con il processo fotografico
 Fotografie – album di Garbo del 1984
 Fotografie – album di Giusy Ferreri del 2009

Pagine correlate
 Fotografia (disambigua)